Сорга:
 Сорга — коммуна в Италии.
 Сорга — река в Архангельской области России, приток Ёнталы.
 Сорга, Эрик (род. 1999) — эстонский футболист.
 (731) Сорга — астероид.